Динодонтозавр (, от  — ящер с ужасными зубами) — род дицинодонтов среднего-позднего триаса Бразилии. Длина тела — 2,4 м. Динодонтозавры обладали длинными клыками и короткой невысокой мордой. Хвост короткий.

Классификация 
По данным сайта Fossilworks, на март 2017 года в род включают 1 вымерший вид:
  [syn. , , , , orth. var.] — обнаружен в Бразилии.

К роду относили и второй биномен —  [syn. ], чьи остатки найдены в Риу-Гранди-ду-Сул. Плохая сохранность ископаемых остатков не позволяет точно определить родительский таксон, поэтому в 1996 году виду был присвоен статус  nomen dubium в пределах отряда Kannemeyeriiformes. В то же время было установлено, что динодонтозавры этого вида жили стадами и защищали потомство.

Иллюстрации

Примечания 

Дицинодонты
Синапсиды триасового периода
Фоссилии из триасовых отложений Бразилии